Il doppio del torneo di tennis Pacific Coast Championships 1985, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Paul Annacone e Christo van Rensburg che hanno battuto in finale Brad Gilbert e Sandy Mayer 3-6, 6-3, 6-4.

Teste di serie 

 Paul Annacone /  Christo van Rensburg (campioni)
 Sherwood Stewart /  Kim Warwick (primo turno)

 Steve Denton /  Peter Fleming (semifinali)
 Tom Gullikson /  David Pate (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Pacific Coast Championships 1985